Dholpur (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Dholpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dholpur